A Púpos Bill hálójában a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 7. része, melyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Paula és Kriszta Floridában veszik igénybe Púpos Bill vendéglátását, míg Máris beáll a maffiába, hogy kiszabadulhasson, de a próbaparancs túl kegyetlen neki. Eközben Paulának látszólag csomagban megérkezik az egymillió dollár váltságdíj Hufnágeltől, valójában azonban Bill házi hamis bankjegyei vannak benne. Ezalatt Máris, Géza és Aladár végül is mindhárman meglógnak a maffiától, Géza és Aladár pedig egy szemeteskocsival hajt tovább, hogy megkeressék Pauláékat. Közben a Kétpúpú Bill kiterveli, hogy a az előző részből megismert rendőrnek álcázott maffiatag megmondja Paulának, hogy a férjét és a fiát megint elkapta a maffia, így Púpos házi bankjegyeivel értük viszi a két nőt, a mexikói vámőr pedig majd mindkettőjükkel végez. A rendőrmaffia ezt meg is teszi, Bill kocsijával elindulnak a lányokkal Gézáékért.

Cselekmény 

A rész elején Paula és Kriszta Floridában üdülnek Púpos Bill házában, aki kieszeli, hogy a vendégekkel fogja tesztelni a házilag nyomtatott dollárjait. A tervét el is mondja a másik maffiózónak. Ezt követően Paulának címezve megérkezik az "egymillió dollár váltságdíj Huffnágel Pistitől", ám igazából Bill házi bankói vannak benne. Paula elosztja a vagyont a családban, és Márisnak is hagy belőle száz dollárt, hogy kifejezze neki köszönetét, amiért bevállalta a fülvesztést érte.

Mindeközben Máris jelentkezni akar a maffiába, és Senor Capitano pedig elmondja neki, hogy ha teljesíti a próbaparancsot, akkor közéjük állhat. Mikor azonban Máris megtudja, hogy a két fogoly, akit le kell lőnie, éppen Géza és Aladár, nem képes teljesíteni a parancsot, így Aladár segítségével megszöknek: Amikor az üvegszemű Senor Capitano éppen a cellájuk csapóajtója felett jár, Aladár Géza nyakában kilövi a csapóajtót. Egymás hátára állnak, Aladár és Máris kimásznak, Gézának odaadják a függönyzsinórt, hogy markolja meg. Máris az ajtó mögé áll, Aladár pedig csellel behívja és feldühíti a kint álló őrt, aki elkezd Aladár felé rohanni, majd belezuhan a cellába a csapóajtón. Menekülés közben az egyik autó sofőrjének a fejéhez vágják a pisztolyt, aki elveszti eszméletét, Máris elhajt az autójával. Géza és Aladár egy kukásautóval megy tovább, amit együtt vezetnek. A maffia rendőrei Máris után erednek, aki átszáll egy filmes díszleteket szállító kamionba és bebújik egy indiánszobor mögé.

Eközben Púpos Bill elmondja a másik maffiatagnak, hogy Paulán és Krisztán keresztül az üvegszemű kapitányon is tesztelni szeretné a milliókat, ezért azt a hírt közli Paulával, hogy a maffia megint elfogta Gézáékat.

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Szemenyei András, Ternovszky Béla
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Varga György
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Szemenyei András, Ternovszky Béla
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Erdélyi Mária, Kuzma Gabriella, Lehotay Zoltán, Zsáky Zsuzsa
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Magyar maffiózó: Képessy József
 Púpos Bill: Gyenge Árpád
 Üvegszemű kapitány: Inke László
 Porphirio őrmester: Konrád Antal
 Mexikói rendőrtiszt: Horváth Pál
 Kukás: Suka Sándor
 Mexikói rendőr az utcán: Benkő Péter

Források 

Mézga család (3. évad)